Ел Наранхо има више значења:

 Ел Наранхо, Мануел Амбриз (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Наранхо, Серхио Амбриз (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Наранхо (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Наранхо, Естадо Веинтинуеве (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Наранхо (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Наранхо (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Наранхо (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Наранхо (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Наранхо, Седралито (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Наранхо (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Наранхо (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Наранхо (Акакојагва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Наранхо (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Наранхо (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Наранхо (Бочил), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Наранхо (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Наранхо (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Наранхо (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Наранхо (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Наранхо (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Наранхо (Веветан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Наранхо (Ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Наранхо (Исхуатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Наранхо (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Наранхо (Мазатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Наранхо (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Наранхо (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Наранхо, Пасо ел Наранхо (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Наранхо (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Наранхо (Пантепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Наранхо (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Наранхо (Виља Комалтитлан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Наранхо (Пуебло Нуево Солиставакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Наранхо (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Наранхо (Солосучијапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Наранхо (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Наранхо (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Наранхо (Тустла Чико), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Наранхо (Венустијано Каранза, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Наранхо (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Наранхо (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Наранхо (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Наранхо (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Наранхо (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Наранхо (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Наранхо (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Наранхо (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Наранхо (Окампо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Наранхо (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Наранхо (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Наранхо (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Наранхо (Санта Клара), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Наранхо (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Наранхо (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Наранхо (Авакуозинго), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Наранхо (Ахучитлан дел Прогресо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Наранхо (Апастла), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Наранхо (Арселија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Наранхо (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Наранхо (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Наранхо (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Наранхо, Ел Нуево Наранхо (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Наранхо, Ла Баранка Онда (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Наранхо (Игвала де ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Наранхо (Леонардо Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Наранхо (Мочитлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Наранхо (Кечултенанго), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Наранхо (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Наранхо (Телолоапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Наранхо (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Наранхо (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Наранхо (Акатепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Наранхо (Кочоапа ел Гранде), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Наранхо (Атотонилко ел Гранде), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Наранхо (Ла Мисион), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Наранхо, Ла Хигантера (Амека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Наранхо (Кваутитлан де Гарсија Бараган), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Наранхо (Маскота), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Наранхо (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Наранхо (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Наранхо (Сан Мартин де Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Наранхо (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Наранхо, Лос Пинос (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Наранхо, Алфредо Карденас (Туспан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Наранхо (Чалко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Наранхо (Султепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Наранхо (Тлатлаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Наранхо (Лувијанос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Наранхо, Лас Тринчерас (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Наранхо (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Наранхо (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Наранхо (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Наранхо (Нуево Уречо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Наранхо (Сан Лукас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Наранхо, Лос Лимонес (Сусупуато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Наранхо, Ла Оја (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Наранхо (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Наранхо (Пуенте де Истла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Наранхо (Акапонета), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Наранхо (Авакатлан), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Наранхо (Аматлан де Кањас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Наранхо (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Наранхо (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Наранхо (Руиз), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Наранхо (Туспан), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Наранхо (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Наранхо (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Наранхо (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Наранхо (Сералво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Наранхо (Др. Гонзалез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Наранхо (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Наранхо (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Наранхо (Пескерија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Наранхо (Мартирес де Такубаја), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Наранхо (Матијас Ромеро Авендањо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Наранхо (Мазатлан Виља де Флорес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Наранхо (Сан Матео Пињас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Наранхо (Сан Педро Атојак), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Наранхо (Санта Круз Итундухија), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Наранхо (Санта Марија Чилчотла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Наранхо (Санта Марија Закатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Наранхо (Сантијаго Амолтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Наранхо (Сантијаго Истајутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Наранхо (Санто Доминго Теохомулко), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Наранхо (Сан Матео Јукутиндо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Наранхо (Запотитлан Лагунас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Наранхо (Куајука де Андраде), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Наранхо (Веветлан ел Гранде), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Наранхо (Тепекси де Родригез), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Наранхо (Венустијано Каранза, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Наранхо (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Наранхо (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Наранхо (Халпан де Сера), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Наранхо (Ланда де Матаморос), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Наранхо (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Наранхо (Карденас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Наранхо (Моктезума), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Наранхо (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Општина Ел Наранхо (Сан Луис Потоси), општина у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Наранхо (Ел Наранхо, Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Наранхо (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Наранхо (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Наранхо (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Наранхо (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Наранхо (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Наранхо (Санта Ана), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Наранхо (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Наранхо (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Наранхо (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Наранхо, Алфонсо Бедоја (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Наранхо, Родолфо Алварадо (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Наранхо, Ел Наранхито (Палмиљас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Наранхо (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Наранхо (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Наранхо (Тула), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Наранхо (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Наранхо (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Наранхо (Косолеакаке), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Наранхо (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Наранхо (Чинамека), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Наранхо (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Наранхо (Уајакокотла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Наранхо (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Наранхо (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Наранхо, Доња Марија (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Наранхо (Мекајапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Наранхо (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Наранхо (Платон Санчез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Наранхо (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Наранхо (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Наранхо (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Наранхо (Тексистепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Наранхо (Тлалнелхуајокан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Наранхо (Закуалпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Наранхо (Канасин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ел Наранхо, Ла Каталуфа (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Наранхо (Виља Идалго), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику